Balçılı – centro abitato del distretto di Göygöl, in Azerbaigian
 Balçılı – centro abitato del distretto di Yevlax, in Azerbaigian